— город, расположенный на острове Авадзи в префектуре Хиого, Япония. 

11 февраля 2006 года в состав города Сумото был включен посёлок Госики. При этом заключённый прежде договор о побратимских отношениях между Госики и Кронштадтом был унаследован новым объединённым городом Сумото.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Хиого